Фінал чоловічого багатоборства в рамках турніру зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх 2008 року відбувся 14 серпня 2008 року в Пекінському державному палаці спорту.

Призери

Фінал

Запасні
Запасними у фіналі з багатоборства були четверо гімнастів:
 (29 місце)
 (31 місце)
 (32 місце)
 (33 місце)